Mrs. America (miniserie) - Amerikaanse miniserie
 Mrs. America (missverkiezing) - Amerikaanse missverkiezing